Обо́лвь — топоним:

 Оболвь (Оболва) — название реки Болва, использовавшееся до XVIII века.
 Оболвь — один из вариантов наименования летописного города Оболовь, находившегося на этой реке.